Boltze ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Boltze (* 1966), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Arthur Boltze (1878–1954), deutscher General

 Friedrich Otto Boltze (1898–1983), deutscher Jurist
 Johann Gottfried Boltze (1802–1868), deutscher Unternehmer
 Manfred Boltze (* 1957), deutscher Bauingenieur, Verkehrsplaner und Hochschullehrer
 Willi Boltze (1904–1937), deutscher Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Bolze
 Boltz (Adelsgeschlecht)